KKS Ostrovia – wielosekcyjny klub sportowy z Ostrowa Wielkopolskiego działający w latach 1909–1996. Barwami klubowymi były kolory biało-czerwone

Historia 
Klub powstał w 1909 roku, gdy tereny Ostrowa Wielkopolskiego należały do zaboru pruskiego. . W 1996 klub został z powodów finansowych rozwiązany. Na jego bazie powstało kilka osobnych klubów sportowych wywodzących się z sekcji, które działały w Ostrowie:
 Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909 – zespół piłki nożnej
 Towarzystwo Sportowe Ostrovia – żeński klub koszykówki
 Klub Piłki Ręcznej Ostrovia – męski klub piłki ręcznej

 Kolejowy Klub Sportowy Ostrovia – sekcja pływacka (rozwiązana)
 Kolejowy Klub Sportowy Ostrovia – sekcja szachowa (rozwiązana)
 Kolejowy Klub Sportowy Ostrovia – sekcja koszykówki męskiej (rozwiązana)
 Klub Sportowy Ostrovia – sekcja gimnastyczna (rozwiązana)
 Klub Sportowy Ostrovia – sekcja lekkoatletyczna (rozwiązana)
 Ostrovia – sekcja żużlowa (rozwiązana).

 
Nieistniejące polskie kluby sportowe